Окотепеке — топоним.

 Окотепеке (город) — город в Гондурасе.
 Окотепеке (департамент) — департамент в Гондурасе.